

Камистинський сільський округ — адміністративна одиниця, Жанібецький район, Західноказахстанська область
 Камистинський сільський округ — адміністративна одиниця, Камистинський район, Костанайська область